A Georgia a George, azaz György névből ered. Jelentései:

 Georgia, az Amerikai Egyesült Államok 4. tagállama
 Grúzia másik neve
 Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek, az Egyesült Királysághoz tartozó terület
 Georgia csatorna, tengerszoros
 Georgia, város az USA Vermont tagállamában
 New Georgia, a Salamon-szigetek egyike
Művészet
 Georgia, ausztrál film (1988)
 Georgia, amerikai film (1995)
 Georgia, Ludacris és a Field Mob száma (2005)
egyéb
 USS Georgia, több amerikai hadihajó neve
 Georgia, Matthew Carter által 1993-ban tervezett betűtípus